De poldermolen De Phenix in Marrum.
De korenmolen De Phenix in Nes op Ameland.
De voormalige rijstpellerij De Phenix in Zaandam.